

Toponyme 

 Le district de Yongning () est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le xian de Yongning () est une subdivision administrative, sous la juridiction de la ville-préfecture de Yinchuan, dans la région autonome du Ningxia en Chine.
 Le {{lien|langue=zh|trad=永宁县 (云南郡)|fr=xian de Yongning (Yunnan)|texte=Xian de Yongning}} () est une ancienne subdivision administrative, de la province du Yunnan, en République populaire de Chine, qui pourrait être situé sur l'actuel Xian de Heqing, Lijiang ou xian autonome yi de Ninglang.
 Le tusi de Yongning ( ou royaume de Yongning'''), un tusi (cheftaine locale) des Moso, ayant existé pendant les dynasties Yuan, Ming, Qing et la République de Chine (1912-1949), de 1381 à 1951.

Autres 
 Yongning, race de poneys chinois.